Брена може да се односи на:

 Лепа Брена, певачица и естрадни менаџер
 Брена (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Брена (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Брена (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Брена (Комо)